Абай () — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Абай». 

 Код КАТО — 114433100.
 Код КАТО административной единицы — 114433000.

География 
Село расположено в 37 км на юг от районного центра села Егиндыколь. Близ села имеется озеро Тенгиз.

Население 
В 1989 году население села составляло 1090 человек (из них казахов 37%, русских 35%).

В 1999 году население села составляло 506 человек (255 мужчин и 251 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 170 человек (94 мужчины и 76 женщин).

Примечания 

 

 

Населённые пункты Егиндыкольского района
Объекты, названные в честь Абая Кунанбаева